Distretto di Kale, nella provincia di Denizli
Distretto di Kale, nella provincia di Malatya